Der er flere regenter med navnet Georg 1. Se:

 Jurij Dolgorukij (også kendt som Georg 1. af Rusland) (ca. 1099-1157) – storfyrste af Kijev 1149-1151 og 1155-1157.
 Georg 1. (ca. 1390-1474) – fyrste af Anhalt-Dessau 1405-1474.
 Georg Podiebrad (1420-1471) – konge af Bøhmen 1458-1471.
 Georg 1. (1547-1596) – landgreve af Hessen-Darmstadt 1567-1596.
 Georg 1. Rákóczi (1591-1648) – fyrste af Transsylvanien 1630-1648.
 Georg 1. (1660-1727) – konge af Storbritannien og Irland 1714-1727.
 Georg 1. (1832–1904) – konge af Sachsen 1902–1904.
 Georg 1. (1845-1913) – konge af Grækenland 1863-1913.